Prietzel ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Prietzel (* 1958), deutsche Regisseurin
 Dorothea Prietzel-Funk (* 1956), deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Karl-Otto Prietzel (* 1936), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Kurt Prietzel (1897–1945), SS-Standartenführer, Chef der Abteilung II des RSH
 Malte Prietzel (* 1964), deutscher Mittelalterhistoriker